Maicon nebo Maicón je brazilská domácká podoba jména Michal. Jako hráčskou přezdívku ji používají následující fotbalisté:

 Maicon Douglas Sisenando (* 1981)
 Maicon Marques (* 1990)
 Maicon Oliveira (1988–2014)
 Maicon Pereira Roque (* 1988)
 Maicon Santos (* 1984)
 Maicon Souza (* 1989)